Straight Outta Compton може да се отнася за:
 Straight Outta Compton, дебютен албум на N.W.A;
 Straight Outta Compton, песен на N.W.A;
 Бандата от Комптън (Straight Outta Compton), филм от 2015 г.